Пит Сампрас је по седми пут освојио турнир. У финалу је победио Патрика Рафтера резултатом 6-7, 7-6, 6-4, 6-2.

Носиоци

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Вимблдон 2000.
Вимблдон — мушкарци појединачно
Тенис 2000.